Le terme « germoir » peut faire référence à :
 un germoir, objet servant à faire germer des graines ;
 la gare de Germoir, gare belge ;
 le pont de la rue du Germoir, pont belge.

Voir aussi 

 Germe
 Germination
 Graine germée